Заскорки (), также Саскорки — деревня в Полоцком районе Витебской области. Входит в состав Вороничского сельсовета. Население — 71 человек (2019).

В 2012 году на молочно-товарной ферме в Заскорках внедрено роботизированное доение коров. В деревне находится фельдшерско-акушерский пункт.

История 
В 1863 году в Заскорках был назначен аукцион по продаже движимого имущества помещика Корсака Юстина Троянова. На 1885 год Заскорки были владением помещика Корсака.

В XIX веке было известно о нахождении в районе деревни древних курганов. В деревне существовал костёл Святой Троицы (1792), утрачен в 1941—1944.

Во время Великой Отечественной войны деревня была центром «республики староверов».

В Заскорках похоронен погибший в 1944 году при форсировании реки Ушачь Абдулла Жанзаков.

Известные уроженцы 
 Быстрова Людмила Корнелиевна (род. 1948) — белорусский архитектор.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Заскорки на видеороликах: Пешеходный мост через р. Ушача, воинское захоронение.

Населённые пункты Полоцкого района